A Ilha dos Espíritos é documentario moçambicano de 2006 realizado por Licínio Azevedo

O documentário tem como objecto a Ilha de Moçambique, a primeira capital do país, ponto de encontro e mistura de culturas, além do seu património arquitectónico (Património Universal da UNESCO 1991), focando as pessoas, os seus habitantes.

Documentários de Moçambique
Ilha de Moçambique
Filmes de Moçambique de 2006
Filmes em língua portuguesa da década de 2000